Вышки:

 Вишки (ранее Вышки) — посёлок в Даугавпилсском крае Латвии.
 Вышки — сельская гмина (волость) в Польше.
 Вышки — село, Ульяновский район, Ульяновская область, Россия